Wemersoniellidae är en familj av blötdjur. Wemersoniellidae ingår i ordningen Gadilida, klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Wemersoniellidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Wemersoniellidae